Bithynië, een historische landstreek in het noord(west)elijke deel van Klein-Azië.
 Pontus et Bithynia, een Romeinse provincie vanaf de 1e eeuw v.Chr.
 Bithynia (slak), een geslacht van slakken